Velika nagrada Nemčije 1967 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1967. Odvijala se je 6. avgusta 1967 na dirkališču Nürburgring.

Dirka 
Opomba: Skupaj so dirkali dirkalniki Formule 1 in Formule 2. Dirkače Formule 2 označuje roza ozadje.

|-
! 1
| 2
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 15
| 2:05:55,7
| 2
| 9
|-
! 2
| 1
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 15
| + 38,5 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 8
|  Chris Amon
| Ferrari
| 15
| + 39,0 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 15
| + 2:25,7
| 6
| 3
|- style="background-color: #ffcccc"
! 5
| 24
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 15
| + 5:30,7
| 19
| 
|-
! 6
| 16
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 15
| + 8:42,1
| 16
| 2
|- style="background-color: #ffcccc"
! 7
| 22
|  Alan Rees
| Brabham-Ford
| 15
| + 8:47,9
| 20
| 
|-
! 8
| 15
|  Guy Ligier
| Brabham-Repco
| 14
| +1 krog
| 17
| 1
|-
! 9
| 18
|  Chris Irwin
| BRM
| 13
| +2 kroga
| 15
|  
|- style="background-color: #ffcccc"
! 10
| 27
|  David Hobbs
| Lola-BMW
| 13
| +2 kroga
| 22
| 
|-
! 11
| 6
|  Pedro Rodríguez
| Cooper-Maserati
| 13
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! Ods
| 9
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 12
| Pog. gred
| 4
|  
|- style="background-color: #ffcccc"
! Ods
| 29
|  Jacky Ickx
| Matra-Ford
| 12
| Vzmetenje
| 22
| 
|- style="background-color: #ffcccc"
! NC
| 29
|  Brian Hart
| Protos-Ford
| 12
| +3 krogi
| 25
| 
|-
! Ods
| 14
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 12
| Črpalka za gorivo
| 12
|  
|-
! Ods
| 4
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 8
| Vzmetenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jackie Stewart
| BRM
| 5
| Diferencial
| 3
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jim Clark
| Lotus-Ford
| 4
| Vzmetenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 4
| Hladilnik
| 23
|  
|- style="background-color: #ffcccc"
! Ods
| 29
|  Kurt Ahrens Jr.
| Protos-Ford
| 4
| Hl. sistem
| 23
| 
|-
! Ods
| 10
|  Bruce McLaren
| Eagle-Weslake
| 3
| Puščanje olja
| 5
|  
|-
! Ods
| 12
|  Mike Spence
| BRM
| 3
| Diferencial
| 11
|  
|- style="background-color: #ffcccc"
! Ods
| 23
|  Jo Schlesser
| Matra-Ford
| 2
| Motor
| 21
| 
|- style="background-color: #ffcccc"
! Ods
| 20
|  Gerhard Mitter
| Brabham-Ford
| 0
| Motor
| 24
| 
|}

Formula 1 sezona 1967
1967